Эзотери́зм (от  — «внутренний»), эзоте́рика — совокупность знаний, сведений, недоступных непосвящённым, несведущим в мистических учениях людям, особых способов восприятия реальности, имеющих тайное содержание и выражение в «психодуховных практиках». Противопоставляется экзотерике (экзотеризму).

Знания, полученные в ходе эзотерического опыта, являются крайне субъективными, поэтому не существует единого эзотерического учения. Зачастую определяется как псевдонаука.

Ещё Пифагор, Платон и Аристотель словом «эзотерический» называли тайное учение, передаваемое только некоторым ученикам (эзотерикам). В ходе истории эзотеризм принимал различные формы практической интерпретации тайного учения; ныне в его состав традиционно включаются: магия, алхимия, астрология, гностицизм, каббала, теософия, суфизм, йога, ваджраяна (буддийский тантризм), масонство, антропософия, мондиализм.

В то же время, ряд авторов рассматривает эзотеризм как особый тип рациональности, который в настоящее время подвергается осознанной концептуализации и рефлексии. Другие авторы иногда рассматривают в качестве эзотеризма паранауки и парапрактики.

Этимология 
Слово «эзотеризм» происходит от слова «эзотерический» — тайный, скрытый, посвящённый в тайны какого-либо общества или учения, открытого только избранным. Антоним — экзотерический. Может употребляться как, например: «эзотерическое значение какого-либо обряда».

 Античные термины ta esô и ta exô встречаются ещё у Платона и Аристотеля, а само прилагательное esôterikos (эзотерический) из дошедшего до нас впервые используется у Лукиана в работе «Продажа жизней с аукциона», написанной в 166 году применительно к учению последователей Аристотеля.
 Английский термин. Современный термин «эзотерический» впервые использовал в английском языке Томас Стэнли в 1701 году в своей работе «История философии» для описания пифагорейской школы. Учение Пифагора подразделялось на часть, доступную всем, и другую часть, которой учили только членов ордена, после того, как с них брали клятву не разглашать то, чему их научили. Эту часть пифагорейского учения Стэнли и назвал эзотерической. Историки до сих пор не знают, в чём заключалась эзотерическая часть учения Пифагора. Позднее термин распространился на другие учения, не пропагандировавшиеся адептами среди непосвящённых. Современник Томаса Стэнли, британский философ Джон Толанд выдвинул тезис о необходимости двух философий: экзотерической (открытой, публичной) и эзотерической (тайной, для посвящённых). Под экзотерической философией Толанд подразумевал религию, а под эзотерической — материализм.
 Французский термин. Во французском языке существительное «эзотеризм» впервые появилось в 1828 году в книге Жака Маттера «Критическая история гностицизма и его влияния». До этого использовалось как прилагательное. Маттер подразумевал свободное синкретическое исследование, почерпнутое в христианских истинах и в отдельных аспектах греческой философии, особенно пифагореизма. Существительное было популяризировано Элифасом Леви в 1850-х годах.

Многие современные эзотерические учения активно пропагандируются, поэтому их нельзя назвать тайными в том же смысле, что эзотеризм внутри религий и других эзотерических организаций, а лишь в том смысле, что они претендуют на постижение тайны, недоступной непосвящённым. Также в современном языке слово «эзотерический» может пониматься в чрезвычайно расширенном смысле как синоним слов «тайный», «понятный только узкому кругу» и т. п. (например, эзотерические языки программирования).

Примеры 

В качестве примеров такой практики можно назвать каббалу внутри иудаизма.

История эзотеризма

Античный эзотеризм 
В определённом смысле эзотерическим можно назвать любое знание в древности до начала развития древнегреческой цивилизации, так как даже таким практическим знанием, как геометрия, тогда владели только жрецы.

В Древней Греции к эзотерическому знанию относят мистерии Деметры и Диониса, орфизм, а также тайную часть различных философских учений, в частности пифагореизма. В Ликее Аристотеля «утром, в рабочие часы, происходило специальное (эзотерическое) обучение тесного круга
учеников; там же вечером и широкой, жаждущей образования публике читались доступные её пониманию общие (экзотерические) курсы»..

Во II—III веках стал популярен герметизм и появился Corpus Hermeticum, сборник текстов, приписываемых Гермесу Трисмегисту.

Христианский эзотеризм

Каббала

Суфизм

Современный эзотеризм 
На эзотерические учения XX столетия оказали сильное влияние философские идеи Е. П. Блаватской, основательницы Теософского общества (1875).

Философ и эзотерик Рудольф Штайнер, вначале тесно сотрудничавший с Теософским обществом, позже создал альтернативу, антропософию и Антропософское общество.

Известным эзотериком начала XX века был также Георгий Гурджиев, его система называется «Четвёртый путь». Гурджиев также занимался постановкой эзотерического балета «Битва Магов».

Американский мистик и астролог Макс Гендель в 1909 году основал «Розенкрейцерское Братство», являющееся, по его словам, прямым продолжателем традиций средневекового мистического Ордена розенкрейцеров. «Братство» заложило основы эзотерического христианства и астрологии в США.

В 1934 году в Лос-Анджелесе философ-мистик Менли Палмер Холл основал некоммерческую организацию «Философское исследовательское общество» с целью изучения религии, мифологии, метафизики и оккультизма. В Обществе имеется библиотека на 50 000 томов, коллекция произведений искусства и редких книг. Общество проводит лекции, семинары, издаёт книги и ежеквартальный журнал.

Свою эзотерическую систему создали также художник и путешественник Николай Рерих и его жена Е. И. Рерих, назвав её Живая этика.

Во второй половине XX века на эзотерическую мысль наиболее существенное влияние оказал антрополог и мистик Карлос Кастанеда.

В то же время исследователи считают, что современный эзотеризм неправомерно разыскивает свои истоки в раннеисторических, первобытных языческих и мифологических взглядах человечества. Современный эзотеризм «досоздаёт» недостающие ему элементы мировоззрения и является не столько наследием прошлого, сколько творчеством новых форм язычества, характерных для современности, и, следовательно, может быть идентифицирован как «неоязычество».

Выдающиеся личности эзотеризма 
В хронологическом порядке, список из книги Себастьена Ландемона «Великие фигуры эзотеризма»

Из других источников:
 Блаватская, Елена Петровна (1831—1891)
 Макс Гендель (1865—1919)
 Холл, Мэнли Палмер (1901—1990)
 Карлос Кастанеда (1925—1998)

Соотношения с другими областями знаний и верований

Эзотеризм и оккультизм 

Понятия эзотеризм и оккультизм не являются взаимозаменяемыми, термин эзотерика является более широким и включает в себя как оккультизм, так и эзотерические учения, прямо не связанные с оккультизмом, например, религиозные. Оккультными можно назвать лишь те эзотерические системы, составной частью которых являются оккультные практики. Многие эзотерические системы являются больше теоретическими, мировоззренческими или направленными больше на духовно-нравственное самосовершенствование и религиозно-мистическое переживание, такие как суфизм, некоторые другие восточные практики и многие из современных Нью-Эйдж учений, тогда как оккультизм обозначает скорее теории и практики, направленные на достижение конкретных результатов.
Часто под эзотерикой и эзотеризмом понимается оккультизм, при этом теряется смысл слова «эзотерика» как часть учения, скрываемая от непосвящённых, и смысл слова «оккультизм» как совокупность систем мировоззрения, основанных на признании существования скрытых сил в мире и человеке.

Эзотеризм и психология 
Отношение к эзотеризму со стороны различных направлений психологии не одинаково. Представители некоторых направлений психологии, например, аналитической психологии, трансперсональной психологии, психосинтеза, в целом положительно относятся к различным эзотерическим практикам и демонстрируют определённую связь с эзотерическими учениями.

Классик американской психологии У. Джеймс в работе «Многообразие религиозного опыта» предложил прагматический подход к оценке значимости различных религиозных феноменов (в определении «религии» Джеймса включаются мистические и эзотерические течения). С точки зрения данного подхода оценивать любые верования и практики следует исключительно из их влияния на жизнь и душевное здоровье человека. В итоге, Джеймс демонстрирует достаточно позитивное отношение к ряду разновидностей эзотеризма, например, к йоге.

С другой стороны, ряд направлений психологии относится к эзотеризму в целом или к отдельным его направлениям резко негативно. Так, З. Фрейд подвергал критике любые проявления магического и религиозного сознания. Современные критики эзотерики отмечают её возможную связь с различными психическими расстройствами, в частности, с синдромом Кандинского — Клерамбо.

С точки зрения истории науки, наибольший интерес представляет взаимное влияние эзотерики и психологии. Коринна Трэйтел в своей монографии «Наука для души. Оккультизм и истоки германского модерна» анализирует влияние эзотерики на становление психологии как самостоятельной научной дисциплины.

Эзотеризм и христианство 
В православии распространено представление о связи эзотеризма, оккультизма и тоталитарных сект. Несмотря на заявление представителей некоторых течений эзотерики о их связи с православием, представители христианства резко отрицательно относятся к попыткам соединения православия и эзотерических практик. С точки зрения религиоведа и православного богослова А. В. Кураева, «в христианстве не существует эзотерического учения».

Перенниалист Джеймс Катсингер () считает, что христианство, как и все религии, помимо внешних (называемых им «экзотерическими») форм обладает внутренней (называемой им «эзотерической») Истиной, которая выражает некую метафизическую суть, независимую от «буквы» догматического выражения (теория «экуменического эзотеризма»). В частности, православный исихазм он считает отражением «эзотерической» (то есть внутренней) основы христианства, эквивалентной, например, практикам суфизма в исламе.

С. С. Хоружий критикует встречающуюся точку зрения на исихазм как на эзотерическую практику: «В сознании самой традиции, исихастский подвиг никогда не мыслился как закрытый эзотерический культ, удел кружка избранных и род некой духовной экзотики и эксцентрики. Он был не чем иным как осуществлением бытийного призвания человека…».

Некоторые направления протестантизма и католичества демонстрируют определённую связь с отдельными направлениями эзотеризма либо либеральное отношение к ним. В англиканстве исторически сложилась связь с масонством: в то время, как главой Церкви Англии является английская королева, главой Объединённой великой ложи Англии является член Британской королевской семьи (в настоящее время — двоюродный брат королевы Елизаветы II, принц Эдвард, одновременно являющийся протестантом). Таким образом, руководство английского масонства и Церкви Англии оказались связаны на уровне родственных связей. Другим примером является «Либеральная католическая церковь», вероучение которой, благодаря её создателю теософу Дж. Веджвуду включило в себя элементы теософии. Религиовед П. И. Пучков относит Либеральную католическую церковь к маргинальному католицизму, однако он указывает, что положение этой организации в классификации конфессий является неопределённым, и некоторые религиоведы относят её к неримским католикам или синкретическому движению Новый век.

Эзотеризм и наука 
Современная эзотерика нередко выступает в наукообразном обличье, апеллирует к науке, провозглашая принцип «единства науки, религии и философии». В то же время научная картина мира кардинально отличается от эзотерической: представления эзотерики по основополагающим проблемам происхождения мира, жизни, человека, космологии, биологии, палеонтологии и других наук находятся в противоречии с научными данными. В отличие от науки эзотеризм не ведёт поиск решения проблемы, а предлагает ответы изначально, а метод эзотеризма научно не воспроизводим и не может быть рационально доказан.

Эзотеризм и общество 
Различные авторы неоднозначно оценивают влияние эзотеризма на общество. В. В. Кучурин отмечает благотворительную деятельность масонства в XVIII—XIX веках. Ю. В. Ермолина оценивает магию (определяемую ей как форма эзотерической культуры) в качестве «важнейшей составляющей русской национальной культуры» и связывает рост интереса к эзотеризму тем, что традиционные религии «не в состоянии полностью удовлетворить потребности людей в духовном спасении». Некоторые авторы положительно оценивают значение эзотеризма в истории науки. Коринна Трэйтел говорит о влиянии эзотеризма на выделение психологии как самостоятельной научной дисциплины, а также на таких авторов как Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда. Английский историк культуры Ренессанса Фрэнсис Йейтс считает, что герметико-каббалистическое мировоззрение способствовало «переходу науки на путь служения человечеству», а американский историк-медиевист Линн Торндайк отмечает тесную связь между историей некоторых направлений эзотеризма и экспериментальной науки с античности вплоть до Средних веков.

Современный российский исследователь  даёт неоднозначную оценку социальной роли эзотеризма. С одной стороны, он указывает на то, что эзотеризм в целом деструктивен, так как нацелен на разрушение сложившейся системы ценностей, обеспечивающей целостность культуры и человеческого мировоззрения. С другой стороны, Устинов указывает на положительную социальную функцию эзотеризма как «формы разрешения противоречий между теоретическим и обыденным сознанием», способной создавать смысловые системы координат. Интерес к эзотеризму и мистике порождён, по мнению Устинова, травмами массового сознания, нанесёнными индустриальной революцией, мировыми войнами, усложнившимися условиями бытия, и во многом связан с крахом веры в прогресс, возможность рациональной организации жизни, государства и общества.

Специалист по философии религии, доктор философских наук Л. В. Денисова считает, что в оккультизме отсутствует учение о нравственном пути и этических ценностях, из-за чего он используется как инструмент для выживании одних за счёт других и может являться метафизической основой для современных тоталитарных режимов и сект для установления духовного господства.

Критикой эзотеризма и отдельных его направлений занимаются в рамках научного сообщества сторонники светского гуманизма, в России представленного преимущественно «Российским гуманистическим обществом». Так, В. А. Кувакин в своей статье «Астрология» в журнале «Здравый смысл», утверждает, что распространение астрологии приводит к ряду негативных социальных последствий, среди которых: «вольное или невольное бегство человека от самого себя, отказ от здорового скепсиса, критичности, реализма»; «неуважение науки, неверие в её благотворную мощь в добрых и заботливых руках человека разумного»; «закрепление невежественности человека» и т. д.

Широкая популяризация со стороны СМИ деятельности представителей оккультизма и парапсихологии и соответствующих представлений (астрология, колдовство, порча, сглаз, экстрасенсорное восприятие, биоэнергетика) способствует формированию магического мышления, создаёт благоприятную почву для деятельности деструктивных религиозных сект и приводит к росту психических расстройств с религиозно-мистическими переживаниями.

См. также 

 Учение Филона из Александрии (1-я пол. I века)
 Академическое исследование эзотеризма
 Оккультизм | Мистицизм | Мистика
 Аура человека | Тонкие тела
 Околосмертные переживания
 Бессмертие | Регрессия прошлой жизни
 Исследования реинкарнаций
 Йога | Тантра | Эзотерический буддизм
 Таро в эзотерической традиции | Арканум
 Примордиальная традиция | Нью-Эйдж

Примечания

Научная литература 
 на русском языке

 Балагушкин Е. Г. Аналитическая теория мистики и мистицизма // Мистицизм: Теория и история / отв. ред. Е. Г. Балагушкин, А. Р. Фокин. — М.: ИФ РАН, 2008. — С. 14-71.
 Балагушкин Е. Г. Предисловие // Мистицизм: Теория и история / отв. ред. Е. Г. Балагушкин, А. Р. Фокин. — М.: ИФ РАН, 2008. — С. 313.
 Балагушкин Е. Г. Эзотерика в новых религиозных движениях. // Дискурсы эзотерики (философский анализ): сб. ст. / отв. ред. Л. В. Фесенкова. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — С. 214—239.
 Бекарюков М. В. Конструирование эзотерической реальности: базовые элементы и их специфика. // Мир науки, культуры, образования. — 2011. — № 4. — Ч. 2. — С. 255—258.
 Бекарюков М. В. Методологические проблемы изучения эзотерики / Теоретические и прикладные исследования в религиоведении: сб. ст. — Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. — Вып. 1-2. — С. 203—214.
 Бекарюков М. В. Современное состояние академической традиции изучения эзотеризма в России: философские подходы. // Общественные науки. — М.: Издательство «МИИ Наука», 2011. — № 6. — С. 3441.
 Бекарюков М. В. Социокультурные предпосылки усиления интереса к эзотерическим учениям. // Известия АлтГУ. — 2011. — № 2/2. — С. 197—199.
 Бекарюков М. В. Социокультурный феномен эзотерики // Известия АлтГУ. — 2010. — 2/2. — С. 169—173.
 Бекарюков М. В. Сущность и содержание понятия «эзотерика» // Актуальные проблемы развития социально-политического и религиозного пространства России: сб. ст. — Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. — Вып. 5. — С. 144—151.
 Бекарюков М. В. Проблемы преподавания и изучения курса «Эзотерические учения» в ВУЗе // Религия в истории народов России и Центральной Азии: материалы Всероссийской с международным участием конференции, посвящённой 10-летию кафедры религиоведения и теологии АлтГУ / под ред. П. К. Дашковского. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. — С. 73-75.
 Бекарюков М. В. Роль Западной эзотерики в формировании ценностно-смысловых миров культуры и личности Автореферат дис. … канд. филос. наук: 24.00.01. — Барнаул: Изд-во РИО КГБУ «АКУНБ им. В. Я. Шишкова», 2012. — 20 с.
 Генон Р. Эзотеризм Данте // Философские науки. — № 8. — 1991. — С. 132—170.
 Зорина Е. В. Эзотеризм в России XX века: теоретические и этические параллели // Материалы конференции «Этика и наука будущего» (2001). — С. 20—22
 
 Кучурин В. В. Мистицизм и западно-европейский эзотеризм в религиозной жизни русского дворянства в последней трети XVIII — первой половине XIX в.: опыт междисциплинарного исследования. // Слово и мысль в междисциплинарном пространстве образования и культуры: Сб. статей памяти проф. В. В. Шаронова (1930—2004) / Под ред. М. С. Уварова и В. Я. Фетисова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. — 189 с.
 Кучурин В. В. Эзотеризм и религия: история и современность // Новые исторические перспективы: от Балтики до Тихого океана. 2019. № 1(14) 
 
 Марцинковская Т. Д. История психологии : Учеб. пособие для вузов по направлению и специальности «Психология» / Т. Д. Марцинковская. — М.: Academia, 2002. — 538, 1 с. : табл. — (Высшее образование). — ISBN 5-7695-0641-5
 Менцель Б. Основные направления исследований эзотеризма на Западе. Лекция в Русской христианской гуманитарной академии Санкт-Петербурга.
 Носачёв П. Г. «Проблема интерпретации „эзотерических знаний“: современные попытки изучения эзотеризма, подходы к определению и методологии» // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета: материалы. Т. 1 : XIX / гл. ред. В. Н. Воробьёв, прот. — М.: ПСТГУ, 2009. — 404 с.
 Носачёв П. Г. Проблема метода в изучении западного эзотеризма. // Труды XXI Ежегодной богословской конференции ПСТГУ. — М.: ПСТГУ, 2011. — C. 95-96.
 Носачёв П. Г. Исследования западного эзотеризма в рамках религиоведения (история и современность) // Точки. — № 1-2 (9). — М.: Институт философии и теологии св. Фомы, 2010. — С. 269—272.
 Носачёв П. Г. [Эзотерика: основные моменты истории термина.] // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия. — 2011. — Вып. 2 (34). — С. 49-60
 Пахомов С. В. Индийский эзотеризм. // Путь Востока. Универсализм и партикуляризм в культуре. Материалы VIII Молодёжной научной конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока. Серия «Symposium», выпуск 34. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2005. — С. 155—161
 
 
 Рау И. А. Эзотеризм в методологии историко-философского исследования (На прим. гегелеведения)// Философские науки. 1985.№ 1. С.108-117.
 Розин В. М. Мистические и эзотерические учения и практики в средствах массовой информации // Общественные науки и современность. 1997. № 3. С. 44-54.
 Розин В. М. Путешествие в страну эзотерической реальности. Избранные эзотерические учения. М., 1998.
 Розин В. М. Эзотерика как духовный путь человека и наука: сущность и демаркация. 2010. ISBN 978-3-8433-0250-0
 Розин В. М. Эзотерический мир // Общественные науки и современность. 1992. № 4. С. 167—176.
 Розин В. М. Эзотерический мир. Семантика сакрального текста. М., 2002.
 Розин В. М. Эзотерическое мироощущение в контексте культуры // Общественные науки и современность. 1993. № 5. С. 164—175.
 
 
 
 Шюре Э. Великие посвящённые. Очерк эзотеризма религий. — Калуга: Типография Губернской Земской Управы, 1914.
 
 

 на других языках

 Faivre A. Access to Western Esotericism. Albany: SUNY Press, 1994.
 Faivre A. Theosophy, Imagination, Tradition: Studies in Western Esotericism. Albany: SUNY Press, 2000.
  Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge. London / Oakville: Equinox, 2005.
 Rubenis A. «Viduskaiku kultūra Eiropā», Zvaigzne ABC, 2002
 Vecvagars M., Ķemere I. « Selections from The Pre-socratic Thinkers.PartI», LatvianTimes 2001
 Walker B. Encyclopedia of Esoteric Man: The Hidden Side of the Human Entity, Routledge and Kegan Paul, London, 1977, ISBN 0-7100-8479-X
 Walker B. Man and the Beasts Within: The Encyclopedia of the Occult, the Esoteric, and the Supernatural, Stein & Day, New York, 1978, ISBN 0-8128-1900-4
 Dictionary of Gnosis and Western Esotericism W. J. Hanegraaff (ed.) in collaboration with ,  & Jean-Pierre Brach, 2 vols., Brill, Leiden 2005.
 Hanegraaff W. J. 'The Study of Western Esotericism: New Approaches to Christian and Secular Culture' // New Approaches to the Study of Religion, vol. I: Regional, Critical, and Historical Approaches / Eds. Peter Antes, Armin W. Geertz & Randi R. Warne. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 2004.

Другая литература

Ссылки 
 Каталог статей Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма
 Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма
 ESSWE — 
 ASE — Американская ассоциация исследователей эзотеризма
 EXESESO — Центр исследований эзотеризма в университете Эксетера
 Библиотека Ритмана — или Библиотека герметической философии крупнейшая в мире специализированная библиотека эзотерической литературы